È sbarcato un marinaio – film del 1940 diretto da Piero Ballerini
È sbarcato un marinaio – film del 1958 diretto da Norman Taurog